Tarare, une ville française du département du Rhône.

Tarare est un titre d'œuvre notamment porté par :
 Tarare, un opéra de Beaumarchais et Salieri (1787).

Autres
 Tarare, une machine permettant de séparer le grain des autres résidus lors du vannage.